Bjørn Poulsen henviser til flere personer:

 Bjørn Poulsen (billedhugger) – dansk skulpturel kunstner og forfatter
 Ib Bjørn Poulsen – tidligere dansk folketingsmedlem.
 Bjørn Poulsen (historiker) – dansk historiker.
 Bjørn Poulsen (forfatter) (1918-2000) – dansk forfatter.